Rouillac (Charente)
Rouillac (Côtes-d'Armor)